Esta é a lista dos distritos da cidade de São Paulo por população segundo projeção populacional da Fundação Seade no ano de 2010.

Ver também 
 Lista de distritos de São Paulo por data de criação
 Lista de distritos de São Paulo por população (Censo 2010)
 Lista de distritos de São Paulo por área territorial
 Divisão territorial e administrativa do município de São Paulo
 Lista de ofícios de registro civil da cidade de São Paulo
 Lista dos distritos de São Paulo por Índice de Desenvolvimento Humano

!